Albergati steht für:

 Albergati (Adelsgeschlecht), ein italienisches Adelsgeschlecht aus Bologna

Albergati ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Albergati (1566–1634), Bischof und Apostolischer Nuntius 
 Niccolò Albergati (1375–1443), italienischer Kardinal und Diplomat
 Niccolò Albergati-Ludovisi (1608–1687), italienischer katholischer Kardinal und Erzbischof von Bologna
 Pirro Albergati (1663–1735), italienischer Komponist